А́це Русе́вский (30 ноября 1956, Куманово) — югославский боксёр лёгкой и полусредней весовых категорий, выступал за сборную Югославии во второй половине 1970-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале, чемпион Европы, чемпион Средиземноморских игр, победитель многих международных турниров и национальных первенств. В период 1981—1987 боксировал на профессиональном уровне, но без особых достижений.

Биография 
Аце Русевский родился 30 ноября 1956 года в городе Куманово, Народная Республика Македония. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1974 году, когда впервые выиграл чемпионат Югославии и взял бронзу на молодёжном чемпионате Европы в Киеве. Год спустя в полулёгком весе стал чемпионом первенства Балканских стран. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, где сумел дойти до стадии полуфиналов, проиграв лишь американцу Говарду Дэвису, который в итоге поднялся на верхнюю ступень пьедестала.

В 1977 году Русевский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Галле, победив всех своих соперников в лёгкой весовой категории. В следующем сезоне боксировал на чемпионате мира в Белграде, но уже во втором матче на турнире был выбит Дэвидсоном Андехом из Нигерии. Со временем ему всё сложнее становилось гонять вес, поэтому для последующих соревнований пришлось подняться в полусреднюю категорию. На европейском первенстве 1979 года в Кёльне выступил неудачно, не сумев пробиться в число призёров, однако при всём при том одержал победу на Средиземноморских играх в Сплите. В 1980 году прошёл квалификацию на Олимпийские игры в Москву — возлагал на этот турнир большие надежды, тем не менее, в итоге смог дойти только до четвертьфинала, где со скользким счётом 2:3 проиграл итальянцу Патрицио Оливе, будущему олимпийскому чемпиону.

После окончания Олимпиады Аце Русевский решил попробовать себя среди профессионалов и покинул сборную. Его профессиональный дебют состоялся в марте 1981 года, своего соперника, француза Жана Мишеля Игера он нокаутировал в четвёртом раунде. В течение трёх последующих лет провёл множество удачных поединков, но в мае 1984 года неожиданно потерпел поражение от малоизвестного доминиканца Феликса Рейеса. Затем последовало ещё поражение и несколько ничьих. В конце 1987 года Русевский принял решение завершить карьеру спортсмена, так и не поучаствовав в престижных титульных боях. Всего на профессиональном ринге провёл 23 матча, из них 18 окончил победой (в том числе 8 досрочно), 2 раза проиграл, в двух случаях была зафиксирована ничья.

Ссылки 
 
 

Боксёры Югославии
Боксёры Северной Македонии
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу